«Суур Тылль» () — эстонское судно-музей, ледокол-пароход.

История 
Ледокол был построен в 1914 году по заказу правительства России на верфи «Вулкан-Верке» (, Штеттин, Германия) для работы в Финском заливе. Изначально назван «Царь Михаил Фёдорович» в честь первого царя династии Романовых и приписан к порту Ревель.

В 1914 году был мобилизован и затем включен в состав Балтийского флота. Участвовал в Первой мировой войне и Февральской революции. С 8 марта 1917 года переименован в «Волынец» в честь поддержавшего февральскую революцию Волынского полка. В том же году экипаж перешёл на сторону большевиков.

В апреле 1918 года ледокол был направлен в Хельсинки для оказания помощи русским военным кораблям и их ледовой проводки в Петроград.

В Хельсинки ледокол был захвачен финскими белогвардейцами. Отправлен в Таллин, к тому времени занятый немецкими войсками. 28 апреля 1918 года переименован в «Вяйнямёйнен» (, имя героя финского эпоса). Находясь под финским контролем, использовался для проводки немецких кораблей.

В 1940 году после присоединения Эстонии к СССР ледокол был зачислен в состав Эстонского пароходства. В 1941 году вошёл в состав Балтийского флота, после начала Великой Отечественной войны мобилизован, вооружён и включен в состав отряда особого назначения Краснознамённого Балтийского флота.

11 ноября 1941 года снова переименован в «Волынец». В период Великой Отечественной войны принимал участие в эвакуации флота из Таллина в Кронштадт, в эвакуации гарнизона Ханко.

После войны, в 1952 году, прошёл капитальный ремонт и модернизацию.

11 октября 1988 года «Волынец» отправился из Ломоносова в Таллин. Однако свидетельство о флаге под номером 001 переименованному в Suur Tõll судну было выдано лишь 7 января 1992 года.

После восстановления независимости Эстонии ледокол был поставлен на вечную стоянку и в настоящее время является судном-музеем в порту Лётной гавани.

Конструкция 
По архитектуре ледокол «Царь Михаил Федорович» представлял собой гладкопалубное судно с 2 палубами (верхняя и нижняя) и платформами в оконечностях корпуса. По силуэту ледокол с 2 наклонными трубами и мачтами напоминал финские «Тармо» и «Сампо», но отличался более развитыми надстройками. 

Продольные переборки и 8 поперечных переборок поставили от второго дна до главной палубы. Водонепроницаемые двери, устроенные в переборках, и водонепроницаемые клинкеты можно закрывать и открывать с палубы. Двойное дно проходило по всей длине судна и разделялось на 4 отдельные цистерны, из которых 2 средние разделены вертикальным водонепроницаемым кильсоном.

Судно строилось под наблюдением представителя французского классификационного общества «Бюро Веритас». Все движущиеся части машин были изготовлены прочнее на 35 %, чем предусматривалось правилами Бюро, дейдвудные валы – на 60 %, а остальные валы – не менее чем на 35 %. Каждый винт с 4 лопастями из никелевой стали; лопасти были съемные, на винтах (для замены отдельных лопастей, сломанных при работе во льду).

Кроме балластных цистерн в носовой и кормовой частях судна, имелись балластные цистерны вдоль бортов судна, причем в течение 10 мин. вся вода из цистерн одного борта могла быть перекачана в цистерны другого борта.

Форштевень и ахтерштевень из литой стали V-образного сечения, со шпунтом для листов обшивки.

Шпангоуты в средней части судна были поставлены на расстоянии 450–500, а в носу и корме сближены до 400 мм; они сделаны из углобульбовой стали 220 х 85 х 10,5 мм.

Бимсы изготовили из швеллерной стали размером 260 х 95 х 12,5 х 16 мм и установили через шпангоут.

По ватерлинии судна шел ледяной пояс шириной 2,06 м, толщиной 24 в середине и 24,5–25 мм в кормовой и носовой частях. Толщина остальных листов обшивки 11,0–21,0 мм. Листы ледяной обшивки соединялись вгладь на внутренних планках. 

Как конструкция корпуса, так и устройство ледокола были тщательно продуманы. Так, буксирное приспособление снабдили паровой лебедкой, действующей автоматически (как на ледоколе «Ермак»). «Судно, ведомое на буксире, при столкновении с льдиной вызывает мгновенное значительное увеличение усилия в буксирном тросе, и последний мог бы быть разорван, но благодаря особому устройству лебедки трос с барабана отпускается до установления в тросе нормального усилия; при уменьшении усилия ниже нормального трос вновь наматывается на барабан».

Электрический брашпиль поднимал якорь со скоростью не менее 10 м/мин. Ледокол был оборудован якорями Холла, втягивающимися в клюзы, и еще 2 ледяными якорями, как на «Ермаке» и «Тармо».

Спасательная помпа производительностью 700 т/ч могла выкачивать воду как из всех отделений ледокола, так из другого судна, получившего пробоину. К помпе прилагались 20 шлангов длиной по 4,1 м и диаметром 125 мм. Кроме того, была пожарная помпа, работающая от электродвигателя в 60 сил.

Мощность 3 паровых машин тройного расширения на приемных испытаниях составила 5200 л.с., а наибольшая с применением искусственного дутья – 6000 л.с. В связи с необходимостью часто менять передний ход на задний и обратно перемена хода главных машин производилась с помощью особого парового механизма (была возможность выполнять эту операцию и вручную).

Машины снабжались паром от 6 котлов с нагревательной поверхностью 1280 м; рабочее давление пара 12,7 атмосфер. Котлы были установлены с уклоном на нос около 2°. Это было сделано для некоторого уменьшения их наклона в корму при наползании на лед носовой части корпуса.

Ледокол был оборудован опреснителем производительностью в 30 т/сутки, паровым отоплением и электрическим освещением, а также радиостанцией (беспроволочным телеграфом, как её называли в начале XX века).

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 
 Суур Тылль: вековая история знаменитого ледокола
 Разнотипные ледоколы

Музейные суда и корабли
Ледоколы СССР
Ледоколы Эстонии
Пароходы Балтийского флота Российской империи
Пароходы СССР
Суда по алфавиту
Пыхья-Таллинн